Hanna Jursch ist der Name von

* Hanna Jursch (Theologin) (1902–1972), deutsche Theologin und Hochschullehrerin
 Hanna Jursch (Sängerin) (* im 20. Jahrhundert), deutsche Jazzsängerin